Monegros hace referencia a varios artículos:

Geografía de España
 Monegros (región natural), semidesierto en Aragón;
 Los Monegros, comarca administrativa en Aragón;

Multimedia
 Monegros (documental), del cineasta español Antonio Artero.
 Monegros (disco), del grupo Biella Nuei. Premio del Ministerio de Cultura a la mejor recuperación del patrimonio musical de 1990.